Daske ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Daske (* 1962), deutscher Komponist, audio artist und Hörspielmacher
 Sven Daske (* 1977), deutscher Karambolagespieler